Innsbrucker Ring (München), een straat in München.
Innsbrucker Ring (metrostation), een station van de metro van München.